

Patronyme 
Trevi est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Gloria Trevi (1968), chanteuse et auteur-compositeur mexicaine ;
 Mario Trevi (1924 - 2011), psychologue jungien italien ;
 Mario Trevi (1941), chanteur et acteur italien.

Toponyme 
 Trevi, commune italienne de la province de Pérouse ;
 Trevi, rione de Rome ;
 Fontaine de Trevi, monument de Rome.

Union Européenne 
 TREVI, une structure de la Communauté européenne chargée de la coopération policière.

Industrie 
 Groupement TREVI, un regroupement de constructeurs ferroviaires italiens.
 Trevi S.p.A., entreprise industrielle italienne spécialisée dans l'électronique grand public avec une filiale Trevidea, leader italien dans l'électroménager,
 TreviGroup, groupe de construction italien spécialisé dans les fondations spéciales,

Homonymie de patronyme